São Vicente steht für:

 São Vicente (Kap Verde), eine Insel der Republik Kap Verde
 São Vicente (Insel, São Paulo), eine Insel des Bundesstaates São Paulo, Brasilien

São Vicente ist der Name folgender Orte:

in Brasilien:
 São Vicente (São Paulo), Gemeinde im Bundesstaat São Paulo
 São Vicente (Rio Grande do Norte), Gemeinde im Bundesstaat Rio Grande do Norte
 São Vicente Ferrer (Pernambuco), Gemeinde im Bundesstaat Pernambuco
 São Vicente Ferrer (Maranhão), Gemeinde im Bundesstaat Maranhão
 São Vicente de Minas, Gemeinde im Bundesstaat Minas Gerais
 São Vicente do Sul, Gemeinde im Bundesstaat Rio Grande do Sul

in Portugal:
 São Vicente (Lissabon)
 São Vicente (Abrantes)
 São Vicente (Braga)
 São Vicente (Chaves)
 São Vicente (Guarda)
 São Vicente (Madeira)
 São Vicente da Beira
 São Vicente de Fora, ehemalige Gemeinde, jetzt Teil von São Vicente (Lissabon)
 São Vicente de Lafões
 São Vicente de Pereira Jusã
 São Vicente do Paul
 São Vicente do Pigeiro
 São Vicente e Ventosa
 São Vicente Ferreira
 Cabo de São Vicente, ein Kap

Siehe auch:
 San Vicente
 Sankt Vinzenz